Henri XXIV peut faire référence à :
 Henri XXIV de Reuss-Kostritz (1681-1748), comte de Reuss-Kostritz ;
 Henri XXIV de Reuss-Köstritz (1855-1910), compositeur allemand ;
 Henri XXIV Reuss d'Ebersdorf (1724-1779), comte de Reuss d'Ebersdorf ;
 Henri XXIV Reuss-Greiz (1878-1927), prince de Reuss branche aînée.

Voir aussi